Apostolisch kan verschillende betekenissen hebben:

van de apostelen afkomstig of op hen betrekking hebbende, met hun geest overeenkomende
als van een apostel
van de paus afkomstig of betrekking tot hem hebbende
Apostolischen, een verzamelnaam van kerkgenootschappen/christelijke sekten